Sezon 1983 w PPG CART Indy Car World Series był piątą edycją tej serii wyścigowej. Rozpoczął się 17 kwietnia a zakończył się po 13 wyścigach 29 października.

Tytuł mistrzowski zdobył Al Unser z zespołu Penske Racing, a tytuł najlepszego nowicjusza (Rookie of the year) zdobył Teo Fabi. Fabi jednocześnie odniósł najwięcej zwycięstw (4) i zdobył tytuł wicemistrzowski. Trzecie miejsce w klasyfikacji sezonu zajął Mario Andretti.



Wyniki 

  
  
  

 *N – Nadwozia: E=Eagle, L=Lola, M=March, P=Penske, W=Wildcat
 *S – Silniki: Ch= Chevrolet, Co=Cosworth

Klasyfikacja 

Harry MacDonald

Bibliografia 
 
 

Sezony Champ Car
1983 w sportach motorowych